Artesão é um tipo de temperamento é um dos quatro temperamentos propostos por David Keirsey correlacionados com a indicador SP (sensing–perceiving) de Myers-Briggs. O artesão engloba características como compositor, cantor e promotor. Segundo Keirsey é o temperamento mais talentoso em habilidades táticas relacionadas a liderança empresarial.

Ver também 

MBTI

Teoria humoral

Psicologia analítica
Personalidade